«Cake by the Ocean» () — песня американской группы DNCE, вышедшая 18 сентября 2015 года в качестве лид-сингла с мини-альбома  (2015) и вошедшая в дебютный студийный альбом  (2016). Песня вошла в топ-10 в нескольких странах, включая Австралию, Канаду, Германию, Великобританию и США. Она также возглавила американский чарт Adult Top 40 и была сертифицирована золотой.

Журнал Billboard поместил песню на 44-е место в списке «100 лучших поп-песен 2016 года». Компания Nielsen назвала «Cake by the Ocean» второй самой популярной песней в Канаде в 2016 году.

Коммерческий успех 
Песня заняла позицию № 9 на Billboard Hot 100. «Cake by the Ocean» также достиг позиции № 1 в чарте Adult Top 40, № 8 в чарте Dance/Mix Show Airplay и № 2 в чарте Mainstream Top 40 (Pop Songs).
Тираж сингла превысил 1,68 млн копий (загрузок).

Музыкальное видео 
Релиз видео на песню состоялся 16 октября 2015 года. Режиссёром видеоклипа стали Black Coffee и топ-модель Джиджи Хадид (бывшая тогда подругой Джо Джонаса, солиста группы).

Отзывы 
Журнал Billboard поместил «Cake by the Ocean» на позицию № 44 в своём списке «100 Best Pop Songs of 2016».
Включена в итоговый список Лучшие синглы США 2016 года по версии Billboard (позиция № 18).

Чарты

Недельные чарты

Годовые чарты

Сертификация

Источники

Ссылки 

  (более 200 млн просмотров)
 Full lyrics of this song  at MetroLyrics

Синглы 2015 года
Песни по алфавиту
Песни 2015 года
Синглы Republic Records
Синглы, возглавлявшие хит-парад Польши
Дебютные синглы 2015 года
Синглы, возглавлявшие хит-парад Billboard Adult Top 40
Композиции в стиле фанк
Композиции в стиле диско
Синглы, возглавлявшие хит-парад Израиля